2 miejscowości w Estonii:
 Kogula – wieś w prowincji Saare, w gminie Kärla
 Kogula – wieś w prowincji Saare, w gminie Valjala